Vrbitsa (bulgariska: Върбица) är en ort i Bulgarien.   Den ligger i kommunen Obsjtina Vrbitsa och regionen Sjumen, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia. Vrbitsa ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Vrbitsa är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Vrbitsa. Runt Vrbitsa är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Kotel,  km sydväst om Vrbitsa. 

I omgivningarna runt Vrbitsa växer i huvudsak lövfällande lövskog.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Sjumen (region)